Jméno a příjmení Jiří Štancl má více nositelů:

 Jiří Štancl (advokát) (* 1952) – český advokát z Klatov, po sametové revoluci československý politik, poslanec FS za KDS 
 Jiří Štancl (herec) (* 1923) – český herec (např. Romance pro křídlovku)
 Jiří Štancl (motocyklista) (* 1949)  – český a československý plochodrážní jezdec, v 70. a 80. letech 20. století několikanásobný mistr ČSSR a vítěz Zlaté přilby